Ezra – profeta dell'Antico Testamento
 Ezra (o Libro di Ezra) – libro canonico dell'Antico Testamento
 Ezra – nome proprio di persona maschile
 Ezra – film del 2007

Pagine correlate
Esdra (disambigua)